Prunières est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

Prunières est le nom de plusieurs  communes françaises :

 Prunières, dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Prunières, dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Prunières, dans le département de la Lozère, en région Occitanie.

Patronyme 

 Henry Prunières (1886 - 1942), musicologue français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France